Il doppio del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Elena Bovina e Daniela Hantuchová che hanno battuto in finale Bianka Lamade e Patty Schnyder 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Alexandra Fusai /  Rita Grande (primo turno)
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (quarti di finale)

 Květa Peschke /  Barbara Rittner (semifinali)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2001